Paul Smith může být:

 Paul Smith (skladatel) (1906–1985) – americký hudební skladatel
 Paul Smith (klavírista) (1922–2013) – americký klavírista
 Paul Smith (módní návrhář) (* 1946) – anglický módní návrhář
 Paul Smith (zpěvák) (* 1979) – britský zpěvák
 Paul L. Smith (1936–2012) – americký herec
 Paul Samwell-Smith (* 1943) – britský hudebník
 Paul Reed Smith (* 1956) – americký výrobce kytar, zakladatel společnosti PRS Guitars